Кохаку — две группы омонимичных с точки зрения русского языка японских терминов и имён.

  — японский термин для янтаря и производное японское имя.

Значения:
Кохаку (песня) — песня 
 Кохаку Сумераги — японский художник-иллюстратор
 Кохаку — персонаж визуального романа Tsukihime
 Кохаку — персонаж манги и аниме InuYasha, брат одной из главных героинь Санго
Кохаку — персонаж манги и аниме Dr. Stone

  — термин со значением «красно-белый» и производные от него.

Значения:
 , он же Такэси Идзука — японский художник-иллюстратор
  — разновидность праздничных декораций
  — красно-белая разновидность японского декоративного карпа «кои»
 «Кохаку» — сокращённое именование огранизуемого телекомпанией NHK новогоднего музыкального конкурса «Кохаку ута гассэн» (букв. «Песенная битва Красных и Белых»), важнейшего телевизионного и музыкального мероприятия года в Японии